Aéroport de Varsovie peut faire référence à :
 aéroport Frédéric Chopin de Varsovie, le principal aéroport de la ville ;
 aéroport de Mazovie Varsovie-Modlin, l'aéroport secondaire de Varsovie, principalement utilisé pour les vols low-cost et privés.